Falęcin steht für Orte in Polen
Falęcin (Papowo Biskupie) 
Falęcin (Powiat Płocki) 
Falęcin (Powiat Grójecki)